Anatidaefobija (od latinske riječi anatidae, patke, i grčke riječi phobos, strah) definira se kao strah od mogućnosti da vas patka trenutno promatra. Izrazito je rijetka fobija. Uzrok fobije znanosti još nije poznat, ali smatra se da potječe od traume iz djetinjstva, npr. napada patke na osobu. Osim patki u ovu fobiju spada i strah od gusaka i labudova. Simptomi mogu biti osjećaj neugode, panika, napetost mišića, suha usta, osjećaj zarobljenosti, mučninu, hiperventilaciju, trnce i znojenje. Liječi se raznim tehnikama relaksacije, hipnoterapijom, tradicionalnom terapijom razgovora s prijateljima i obitelji, meditacijom i anti-anksioznim lijekovima. Anatidaefobija nije prava psihijatrijska dijagnoza i smatra se izmišljenom humorističnom fobijom koju je izmislio Gary Larson u svojim The Far Side stripovima, a popularizirao Tammy Duffey.

Mnogi ljudi je miješaju s ornitofobijom, strahom od ptica. Ipak postoje ljudi koji tvrde da stvarno pate od ove fobije pa čak i oni koji tvrde da zbog straha da će ih patka promatrati odbijaju napustiti dom. Ovo je jedna od dvije fobije koje je izmislio Gary Larson (druga je luposlipafobija).

Izvori 

Fobije